Негрий (Негрия) Блажев е български строител и резбар, представител на Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в 1783 година в голямата мияшка паланка Галичник, тогава в Османската империя. Обучава се при баща си Блаже, който е резбар и иконописец. Негрий Блажев твори като резбар в Южна Македония. Участва във вътрешната украса на Бигорския манастир с представителите на резбарски род от Осой.

Умира в 1843 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Фръчкови
Български дърворезбари